Eufórbia é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Do género Euphorbia
 Chamaesyce canescens subsp. canescens